Натуральне число 1200
 1200 рік до нашої ери
 1200 рік нашої ери